Dendromunna är ett släkte av kräftdjur. Dendromunna ingår i familjen Dendrotionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Dendromunna